Kaleidoscope è il primo album solo di Frank Caruso, chitarrista degli Arachnes e Strings 24.

Tracce
 Walking On A Blue Sky  - 4.04
 Red Passion - 3.33
 Metal Force  - 3.31
 White And Black - 3.42
 Ice Of Fire - 3.32
 Shadows  - 3.35
 Kill The King - 4.25
 Hard And Easy - 3.41
 Crazy Car - 3.23
 Adagio - 3.17
 Lobotomy  - 4.42
 Parallel Worlds  - 3.28
 Labyrinth - 5.21

Formazione

 Frank Caruso, chitarre, basso, tastiere
 Enzo Caruso, voce, tastiere
 Jaco, batteria, percussioni